Bindmiddel (verf)
Bindmiddel (voeding)
Hydraulisch bindmiddel (in de bouw)

Zie ook 
 Binden (doorverwijspagina)